Breivik (norwegisch: breite Bucht) ist der Name folgender Orte:
 Breivik (Finnmark) in Hasvik, Finnmark, Norwegen
 Breivik (Nordland) in Bodø, Nordland, Norwegen
 Breivik (Telemark) in Fyresdal, Telemark, Norwegen
 Breivik (Hordaland) in Askøy, Hordaland, Norwegen

Breivik ist der Familienname folgender Personen:
 Anders Behring Breivik (* 1979), norwegischer Massenmörder
 Ane Breivik (* 1998), norwegische Politikerin
 Bård Breivik (1948–2016), norwegischer Bildhauer
 Birger Breivik (1912–1996), norwegischer Politiker
 Gunnar Breivik, Professor für Sportwissenschaft in Oslo
 Marit Breivik (* 1955), norwegische Handballspielerin und -trainerin
 Terje Breivik (* 1965), norwegischer Politiker
 Metteson (* 1993), bürgerlich Sverre Breivik, norwegischer Schauspieler, Sänger und Songwriter